kampány, a cukorrépa feldolgozási időszaka a cukoriparban
 kampány, politikai tevékenység